Минà или мѝна може да се отнася за:
 мѝна (рудник) – място за добив на руда или въглища
 мина – парична единица през около II хил. пр.н.е.
 мѝна – експлозив с вграден или допълнително прибавен детонатор

Личности 
 Мина Котуански (285 – 309) – християнски светец
 Мина Каликелад (? – около 313) – християнски светец
 Мина I Константинополски († 552) – византийски духовник
 Мина Тодорова – сестра на писателя Петко Тодоров, любима на поета Пейо Яворов
 Мина (певица) (* 1940) – италианска певица

Храмове и манастири 
 Обрадовски манастир „Свети Минà“ край София
 „Свети Минà“ – църква в Кюстендил от 1859 година
 „Свети Минà“ – църква в Кюстендил от 1933 година
 „Свети Минà“ – църква в София
 „Свети Минà“ – църква в Старчево

Географски обекти 
 Мина (долина) – долина в Саудитска Арабия в близост до Мека